Museo della civiltà contadina -museo di San Marino di Bentivoglio
Museo della civiltà rurale – museo di Acquafredda
Museo della cultura contadina – museo di Albinia
Museo della civiltà contadina – museo di Ateleta
Museo della civiltà contadina – museo di Bastiglia
Museo della civiltà contadina – museo di Calvisano
Museo della civiltà contadina – museo di Canosa di Puglia
Museo agricolo e del vino – museo di Capriolo
Museo della cultura contadina – museo di Colico
Museo della cultura popolare contadina – museo di Carrega Ligure
Museo della civiltà contadina – museo di Filottrano
Museo della civiltà contadina – museo di Mairano
Museo della civiltà contadina – museo di Marianopoli
Museo-laboratorio della civiltà contadina – museo di Matera
Museo contadino – museo di Milzano
Museo della civiltà contadina – museo di Molinetto di Mazzano
Museo etnografico della cultura contadina – museo di Morigerati
Museo della civiltà contadina e dei castelli abbandonati del Vastese – museo di Palmoli
Museo del Chiese e della civiltà agricola – museo di Remedello
Museo della civiltà contadina dell'alta valle dell'Aniene – museo di Roviano
Museo della civiltà contadina e dei mestieri – museo di Sabbio Chiese
Museo della civiltà contadina Dino Bianco – museo di Sammichele di Bari
Museo della civiltà contadina e delle tradizioni della Repubblica di San Marino – museo della Città di San Marino
Museo agricolo contadino – museo di Timoline di Corte Franca

Pagine correlate 
 Museo etnografico